Aeroporto Internazionale di Toronto-Pearson – principale aeroporto di Toronto situato a 27 km a nord-ovest della città
Aeroporto di Toronto-City Billy Bishop – aeroporto canadese situato sulle Toronto Islands, a sud della città di Toronto